Жар:

 Жар (симптом) — повышенная температура тела.
 Лонгин (Жар) (в миру Михаил Васильевич Жар, род. 1965) — украинский церковный и общественный деятель.

Фильмы
 Жар () — драма Томаса Кёрфера (Швейцария, 1983).
 Жар () — триллер Мэтью Чэпмена (США, 1986).
 Жар () — драма Скотта Сторма (США, 1988).
 Жар () — другое название фильма «Игры с огнём» (США, 2019).

Топонимы 
 Россия
 Жар — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Жар — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Жар — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Жар — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Жар — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жар — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Жар — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Франция
 Жар — коммуна в департаменте Шер.

См. также 
 Жар-птица (значения)
 Жарок (значения)
 Жарр (значения)
 Жара (значения)
 Жор (значения)
 Жур (значения)